

Міські голови Мукачева в незалежній Україні (1991 - ) 

|}

Голови виконкому міської ради Мукачева за УРСР (1944-1991) 

 

|}

Міські голови Мукачева у складі Угорщини (1938–1944) 

|}

Міські голови Мукачева у складі Австро-Угорської імперії (1867–1918) 

|}

Джерело 
 Nedeczey Janos (Munkacs (Bereg megye), 1852. oktober 23. – Munkacs, 1934. januar 5.)

Мукачево
Списки міських голів України